— манга Норико Куваты, печатавшаяся в журнале Manga Life. Позже адаптирована в комедийный аниме-сериал. Главные роли в нём отведены персонажам в костюмах животных. Каждый персонаж в аниме ведёт себя совершенно несвойственно для своего вида, разрушая все стереотипы. Действие разворачивается в «Бесполезном лесу». Главный герой — волк Уруно — застенчив и нерешителен, словно заяц. В то же время заяц Усахара ведёт себя как волк. Каждый из 26 эпизодов длится по 5 минут, продолжительность всего аниме — 130 минут (2 часа 10 минут).

Основные персонажи 

 Прямая противоположность распространённому стереотипу — робкий, тихий и сентиментальный волк. Влюблён в Тиико.
 Сэйю — Мотоки Такаги.
 
 Грубый и сильный характером заяц. Постоянно третирует Уруно. Вечно курит. Осенью впадает в депрессию.
 Сэйю — Нориаки Сугияма.
 
 Маленькая девочка-гепард. В отличие от остальных представителей своего семейства на редкость неуклюжа. Любит готовить, но, как видно, не отличается умением: из жителей леса пробовать её блюда решается только Уруно.
 Сэйю — Саяка Нарита.
 
 Раздражительный и близорукий орёл, который находится в постоянном конфликте с Усахарой. Он плохой охотник и трус.
 Сэйю — Макото Аоки.
 
 Единорог, его практически всегда можно увидеть с бутылкой саке. Любит подшутить над остальными обитателями, порой довольно жестоко.
 Сэйю — Тосиюки Морикава.
 
 Пегас. Лучший друг Уруно и младший брат Юнихико. Очень тихий и схож по характеру с волком. С помощью своих крыльев летает, а также катает волка.
 Сэйю — Хироси Камия.
 
 Сова-вегетарианка, в которую влюблён Такаока. Но сама сова любит Пегаса. В аниме присутствовала только в 24-й серии (упоминается в 25-й).
 Сэйю — Синтани Рёко.
 
 Косатка, которая не умеет плавать. Появляется только в 11-й серии.
 
 Медведица. Бродячий торговец. В основном обменивает товары.
 Сэйю — Такэда Хана.
 
 Медведь. Младший брат Кумани, гениальный танцор.
 
 Пантера. Подруга Тиико — член Клуба Кошачьих.
 
 Андская кошка. Подруга Тиико — член Клуба Кошачьих.
 
 Пума. Подруга Тиико — член Клуба Кошачьих.
 Диос Инутил
 Бесполезный бог — идол, который часто насылал кары на Уруно.

Примечания

Ссылки 

Манга 2001 года